Ка́рєв — російське прізвище. Відомі носії:
 Карєв Григорій Андрійович (1914–1992) — український радянський письменник, поет.
 Карєв Андрій Германович (*1985, м. Електросталь) — білоруський хокеїст, захисник команди «Юність» (Мінськ).

 Карєва Валентина Денисівна (нар. 1951) — радянська і російська актриса. Заслужена артистка РРФСР (1987). 
 Карєва Ірина Олексіївна — український кінознавець. Кандидат мистецтвознавства (1982).
 Карєва Людмила Іванівна (29.06.1950, Київ) — живописець. Член Національної спілки художників України (1982).
 Карєва Олександра Григорівна — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 4—5-го скликань. 
 Карєва-Готьє Наталія Павлівна (12.06.1968, Київ) — живописець. Член Національної спілки художників України (1992).

російські прізвища